Die Liste der Premierminister von Neuseeland ist chronologisch nach Amtszeit aufsteigend sortiert und stellt eine Ergänzung zum Artikel Premierminister von Neuseeland dar.

Legende 
Diese Liste kann nach Bedarf sortiert werden nach:
 AZ – laufende Nummer der ununterbrochenen Amtszeit eines Premierministers
 PM – laufende Nummer der Premierminister
 Name
 Partei
 Amtsantritt
 Rücktritt

Liste 

Neuseeland
!
Premierminister